Kuta Trieng (Peulimbang), een plaats in Indonesië
Kuta Trieng (Darul Makmur), een plaats in Indonesië
Kuta Trieng (Meureudu), een plaats in Indonesië
Kuta Trieng (Labuhan Haji Barat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing